Крик совы — многозначный термин. Может обозначать:
  — книга Патриции Хайсмит